The Best Of — збірка пісень англійської групи Motörhead, яка була випущена 26 серпня 2000 року.

Композиції 
 Ace of Spades - 2:50
 Overkill - 5:14
 Bomber - 3:44
 Please Don't Touch - 2:52
 Motörhead - 3:13
 No Class - 2:42
 Louie Louie - 2:54
 Damage Case - 3:05
 Too Late Too Late - 3:26
 Dead Men Tell No Tales - 3:08
 Killed by Death - 3:56
 Metropolis - 3:37
 Emergency - 3:02
 Tear Ya Down - 2:42
 White Line Fever - 2:46
 Iron Horse / Born to Lose - 5:22
 City Kids - 3:46
 Motörhead - 3:06
 Fire Fire - 2:47
 Bite the Bullet / The Chase Is Better Than the Catch - 6:56
 Iron Fist - 2:56
 Heart of Stone - 3:05
 Bomber - 3:38
 Shine - 3:12
 I Got Mine - 5:26
 Ain't My Crime - 3:46
 Doctor Rock - 3:42
 The Chase Is Better Than the Catch - 4:19
 Deaf Forever - 4:29
 Orgasmatron - 5:26
 Eat the Rich - 4:38
 Rock 'n' Roll - 3:52
 Dogs - 3:52
 The One to Sing the Blues - 3:12
 Sacrifice - 3:19
 Overnight Sensation - 4:13
 Snake Bite Love - 3:35
 God Save the Queen - 3:22
 Shoot You in the Back - 2:48
 The Hammer - 3:08

Джерела 
 The Best Of  allmusic
 The Best Of last.fm

Альбоми Motörhead